Lžičař je příjmení, které nosí více osobností:

 Josef Lžičař – český právník
 Pavel Lžičař – český komunální politik, starosta Raspenavy